Santa Mónica se puede referir a:
 Mónica de Hipona (Mónica de Tagaste o Hipona), madre de Agustín de Hipona, venerada como santa de la Iglesia Católica;

Lugares 
 Santa Mónica (Argentina), localidad de la Argentina;
 Santa Mónica (California), ciudad del estado de California, Estados Unidos;
 Santa Mónica (Epazoyucan), localidad en el estado de Hidalgo, México;
 Santa Mónica (Maldonado), localidad del departamento de Maldonado, Uruguay;
 Santa Mônica (Paraná), municipio del estado de Paraná, Brasil;
 Santa Mónica (Puebla), localidad del municipio de Cohetzala, México; 
 Santa Mónica (Surigao del Norte), ciudad de la provincia de Surigao del Norte, Filipinas;
 Santa Mónica (Texas), lugar del estado de Texas, Estados Unidos;
 Bahía de Santa Mónica, entrada del mar en California, Estados Unidos;
 Muelle de Santa Mónica, en la ciudad de Santa Mónica, California, Estados Unidos;
 Santa Monica Boulevard, vía de comunicación en Santa Mónica, California, Estados Unidos;
 Santa Mónica de los Venados, ciudad ficticia de la novela Los pasos perdidos de Alejo Carpentier; 
 Sierra de Santa Mónica, sierra en la ciudad de Santa Mónica, California, Estados Unidos;
 Templo de Santa Mónica de la Colonia del Valle, Ciudad de México.